Un tramway nommé Désir (en anglais : A Streetcar Named Desire) peut renvoyer à :

 Un tramway nommé Désir, une pièce de théâtre de Tennessee Williams de 1947 ;
 Un tramway nommé Désir, un film américain sorti en 1951 et réalisé par Elia Kazan ;
 Un tramway nommé Désir, un téléfilm américain sorti en 1984 et réalisé par John Erman ;
 Un tramway nommé Désir, un téléfilm américain sorti en 1995 et réalisé par Glenn Jordan ;
 Un tramway nommé Désir, un opéra de 1995 composé par André Previn.

Voir aussi 
 Un tramway nommé Marge (A Streetcar Named Marge), un épisode des Simpson.